Svetovno prvenstvo v biatlonu 2003 je enainštirideseto svetovno prvenstvo v biatlonu, ki je potekalo med 15. in 23. marcem 2003 v Hanti-Mansijsku, Rusija, v petih disciplinah za moške in ženske.

Dobitniki medalj

Moški

Ženske

Medalje po državah

Sklici in opombe 

2003
2003 v športu
Športne prireditve v Rusiji
Hanti-Mansijsk